Шаршау — длинная узорная тканая занавесь, разделяющая башкирское жилище на чистую и кухонную половины или на мужскую и женскую части.

Шаршау входит в приданое невесты, её дарят во время свадебных обрядов. Шаршау является традиционным элементом интерьера у башкир, других скотоводческих народов Центральной и Средней Азии.

Изготовление 
Шаршау шилось из холщовой, шириной 28—32 см или хлопчатобумажной ткани, шириной 40—50 см; обычно красного, иногда белого цвета. Полотно сшивали из нескольких частей, выполняя симметричным узор. В завершение пришивали тканую кайму.

Центр Шаршау обычно украшался цветочно-раститительным орнаментом или изображением животных.

Интересные факты 
Шаршау у башкир — мифологизированный предмет, с которым связано много примет: «Төшөңдә шаршау күрһәң, сәфәр сығыуға». — Если приснилась занавеска, это к дороге, «Шаршау күҙҙән ҫаҡлаған» — Занавеска защищала от сглаза.

Примечания

Литература 
 Масленникова Т. А. Художественное оформление башкирского народного жилища. Уфа.: Гилем, 1998. 9,6 п.л.
 Масленникова Т. А. Художественная организация среды в башкирском народном искусстве. Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2005. 31,85 п.л.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20131226122632/http://xn--p1acf.xn----7sbacsfsccnbdnzsqis3h5a6ivbm.xn--p1ai/index.php/prosmotr/2-statya/1263-sharshau
 http://architect.academic.ru/5722/Шаршау
 http://ru.convdocs.org/docs/index-192921.html?page=57

Башкирская культура